Pasja życia – książka Irvinga Stone’a, biografia Vincenta van Gogha
 Pasja życia – książka Jacka Pałkiewicza
 Pasja życia – film z 1956, ekranizacja książki Stone’a